Andreas Beck (ur. 9 maja 1976 w Bludenz) – austriacki skoczek narciarski i snowboardzista, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w Breitenwangu.

Skoki narciarskie 
W Pucharze Świata po raz pierwszy wystartował 6 stycznia 1992 w Bischofshofen, gdzie zajął 30. miejsce. Dwa lata później na tej samej skoczni był 17. 16 stycznia 1994 w Libercu zajął najwyższą w karierze, 14. pozycję w konkursie tej rangi. 20 marca 1994 wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w słoweńskiej Planicy i zajął w nich 33. lokatę.

27 stycznia 1994 w Breitenwangu, wraz z Andreasem Widhölzlem, Reinhardem Schwarzenbergerem i Richardem Foldlem zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Snowboarding 
Beck startował w snowboardowej konkurencji half-pipe. W Pucharze Świata najwyższe miejsce zajął 2 marca 1997 w Olang, gdzie był 25. Wziął udział także w Snowboardowych Mistrzostwach Świata 1997 w San Candido i uplasował się na 46. pozycji.

Puchar Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy snowboardziści
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Bludenz